Metapolycope är ett släkte av kräftdjur. Metapolycope ingår i familjen Polycopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Metapolycope